YST – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di St. Theresa Point (Manitoba) (Canada)